Puskino, falu Ukrajnában, Kárpátalja Nagyszőlősi járásában
 Puskino, város Oroszországban, a Moszkvai terület Puskinói járásának székhelye
 Puskino, városi jellegű település Oroszországban, a Szaratovi terület Szovjetszkij járásában